Es un dj/productor de Venezuela, nacido el 24 de julio de 2001 en la ciudad de Valle de la Pascua estado Guárico. Actualmente cuenta con 17 años de edad.

Por Rafael Camacho podemos referirnos a:

 Rafael Camacho Guzmán, político mexicano. 
 Rafael Camacho Ordóñez, periodista español.
 Rafael Euclides Soares Camacho, futbolista portugués.